Ива́н Шу́тов:
 Шутов, Иван Никитович (1908—1973) — русский советский прозаик.
 Шутов, Иван Никифорович (1877—1965) — матрос крейсера «Варяг», участник боя у Чемульпо.